Балан може да се отнася за:
 Александър Теодоров-Балан (1859 – 1959), български филолог
 Милко Балан (1888 – ?), български лекар
 Владимир Балан (1895 – 1944), български военен летец и авиоинженер